Тамара Марковна Журавлева (род. 2 сентября 1938) — советская ткачиха, депутат Верховного Совета РСФСР, Герой Социалистического Труда, почётный гражданин Барнаула, Почётный гражданин Алтайского края.

Биография 

Родилась 2 сентября 1938 года в Новосибирске, отец — железнодорожник.

В 1953 году переехала на ст. Тягун (ныне — в составе Заринского района Алтайского края).

После окончания семилетки в 1955 году — уехала в Барнаул, где поступила работать ученицей-браковщицей на Барнаульский хлопчатобумажный комбинат, через год стала ткачихой.

В 1967 году добилась звания «Лучшая ткачиха комбината», после чего неоднократно подтверждала его. В 1977 году без отрыва от производства закончила Барнаульский текстильный техникум. Работала на 42 станках вместо 28 по отраслевой норме.

В 1980 году в Алтайском крае была учреждена премия им. Журавлевой, которая до 1991 года присуждалась по итогам года коллективам бригад и отдельным работникам текстильной и легкой промышленности, добившимся выдающихся результатов производства. В 1985 году Журавлева стала лауреатом Всесоюзной премии Евдокии и Марии Виноградовых.

Делегат XXV съезда КПСС, в 1971—1975 годах — депутат Верховного Совета РСФСР. Избиралась в местные партийные органы.

С 1993 года находится на пенсии, активно участвует в общественной жизни города и края.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (1981)
 Награждена двумя орденами Ленина и орденом Трудовой славы III степени.
 20 августа 1986 года в ознаменовании особых заслуг перед городом и горожанами, высокий образец гражданского долга и трудовой доблести, а также за активную общественную работу Журамлевой Т. М. присвоено звание почётного гражданина г. Барнаула.
 В день 70-летия Тамары Марковны ей был вручен нагрудный значок «С благодарностью, Барнаул».
 В 2013 году "за исключительные достижения и успехи в области текстильной промышленности, многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность" присвоено звание "Почётный гражданин Алтайского края".

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 
 СУДЬБЫ ПРОСТОЕ ПОЛОТНО

Кавалеры ордена Ленина
Члены КПСС
Почётные граждане Барнаула
Персоналии:Алтайский край
Персоналии:Барнаул
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Делегаты XXV съезда КПСС